Mike Markkula – informatico e imprenditore statunitense
 Mikko Markkula – copilota di rally finlandese
 Niko Markkula – calciatore finlandese